Ахме́т Ади́лович Ади́лов () — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1912 году в ауле Асаршык. С 1923 года работал по найму у зажиточных аульчан. С 1927 года учился в школе, затем — в политехникуме водного хозяйства (Ташкент), в 1932—1939 годы — в Московском институте горного дела имени И. В. Сталина.

Член КПСС.

С 1936 года работал начальником горного участка, секретарём парткома Зыряновского рудника (Восточно-Казахстанская область). С мая 1941 года — заведующий отделом цветной металлургии ЦК КП(б) Казахстана; переехал в Алма-Ату. С ноября 1943 года — заместитель секретаря Восточно-Казахстанского обкома партии по цветной металлургии, с сентября 1946 — директор Николаевского полиметаллического рудоуправления (посёлок Шемонаиха).

С мая 1948 по январь 1950 года — начальник управления казахстанского горного округа главного управления Госгорнадзора при Совете Министров СССР; генеральный горный директор III ранга (1949).

С 1950 года — первый секретарь Карагандинского горкома партии; добился правительственного решения о строительстве в Караганде крупной больницы. В последующем занимал должности министра местной и топливной промышленности Казахской ССР, первого заместителя председателя Комитета народного контроля Казахской ССР, председателя Алма-Атинского горисполкома, председателя Алма-Атинского совнархоза.

Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР 3-го, 4-го, 5-го, 6-го и 7-го созывов; возглавлял комиссию по финансам и планированию. Делегат XIX (1952) и XXII съездов КПСС.

Умер в 1999 году.

Награды и признание 
 орден «Знак Почёта»
 орден Трудового Красного Знамени
 почётный гражданин Карагандинской области и города Алматы.

Память 
Имя Ахмета Адилова носят:
 школа в посёлке Шалкия Жанакорганского района
 улица в микрорайоне «Таугуль-3» города Алматы.

Комментарии

Примечания

Литература 
 Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане: Биографическая энциклопедия. — Алматы, 2008.
 

Первые секретари Карагандинского горкома КП Казахстана
Народные комиссары и министры Казахской ССР
Председатели Алма-Атинского горисполкома
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 7-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Почётные граждане Карагандинской области
Почётные граждане Алма-Аты
Генеральные горные директора III ранга